Bircher est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Alan Bircher (né en 1981), nageur britannique
Paul Bircher (né en 1928), rameur britannique
Eugen Bircher (1882-1956), homme politique suisse
Maximilian Oskar Bircher-Benner (1867-1939), médecin et nutritionniste suisse
Martina Bircher, femme politique suisse.

Toponyme

Bircher, hameau du Herefordshire

Voir aussi
Birchers, membre de la John Birch Society

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme